Friedman je priimek več znanih oseb:

 Herbert Friedman (1916—2000), ameriški fizik.
 Milton Friedman (1912—2006), ameriški ekonomist.
 Thomas Lauren Friedman (*1953), ameriški novinar in kolumnist.